El término huevo puede referirse a: huevo

Embrión
 Huevo, el sustento y protección del embrión en los animales ovíparos.
Huevo pedunculado, huevo de insecto (u otro animal) que está adherido a un pedúnculo
Huevo de insecto, estadio de vida del insecto que comienza dentro del aparato reproductor de la madre
Huevo de dinosaurio, huevos puestos por los dinosaurios que han llegado a nosotros en forma de fósiles
 Huevo o cigoto, célula resultante de la unión del gameto masculino con el gameto femenino en la reproducción sexual de los organismos.

Gastronomía
 Huevo como alimento.
Huevo hilado, alimento en forma de finos hilos amarillos
 Huevo duro, huevo cocido o huevo sancochado, es un huevo hervido
 Huevo frito, forma de hacer una fritura de un huevo
 Huevo escalfado, preparación de un huevo que se mete en agua muy caliente pero no hirviendo
 Huevo centenario, una preparación tradicional de la cocina china.
 Huevos rancheros, tradicional desayuno mexicano, hoy muy popular en toda América y con muchas variantes locales.

Arte
 Al huevo o al temple, técnica pictórica del Quattrocento, que usaba clara de huevo.
Huevo, ornamento arquitectónico
Huevo de Colón (Sevilla), escultura en un parque de Sevilla
 Huevo de Pascua, un huevo especialmente decorado para la época de Pascua.

Cultura
 En la cocina huevos, Canción del grupo de rock argentino Zas, lanzado en su álbum Huevos.
 Huevocartoon, un sitio de animaciones donde los personajes principales son huevos.
 Huevos, segundo álbum de la banda argentina de rock ZAS.
 Huevos, álbum de la banda de rock alternativo de Arkansas Meat Puppets.
 Huevos de oro (1993), película española dirigida por Bigas Luna. 
 Una película de huevos (2006), película animada de Huevocartoon en donde todos los personajes son huevos.

Varios
 Una manera vulgar de denominar a los testículos.
 Isla Huevos, una isla de 1 km² que forma parte de Trinidad y Tobago.
  Carrera de rodado del huevo, juego tradicional de algunos países sajones que se juega utilizando huevos de Pascua.
 Huevo de pascua virtual, mensaje oculto en películas, DVD, programas informáticos o videojuegos.
Huevo de Fabergé, joya creadas por Carl Fabergé para los zares de Rusia
Huevo cósmico o huevo del mundo, tema mitológico usado en los mitos de creación
Huevo de Colón, concepto referido a algo que aparenta dificultad pero resulta ser fácil

Enlaces externos